La France germanophone peut faire référence à :
 la Moselle germanophone, dont est parlé le francique lorrain ;
 la majorité de l'Alsace, dont est parlé l'alsacien (bas-alémanique), le haut-alémanique et le francique méridional.